Espadon ("pesce spada" in francese) è il nome di alcuni mezzi militari francesi:

 SNCASO SO-6020 Espadon, turbogetto francese della metà del XX secolo
 Espadon, sommergibile francese della classe Requin, incorporato nella Regia Marina alla fine del 1942
 Espadon, sommergibile francese della classe Narval, in esposizione come museo galleggiante a Saint Nazzaire in Francia